KWD – codice valutario ISO 4217 del Dinaro kuwaitiano, valuta del Kuwait
Sindrome di Wohlfart-Kugelberg-Welander